Die Portugiesische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in den Niederlanden und Belgien:

Fußball-Europameisterschaft 2000 Qualifikation

Spielergebnisse

Tabelle

Portugiesisches Aufgebot

Vorrunde

Spielergebnisse 
  Portugal –  England 3:2 (2:2)
  Rumänien –  Portugal 0:1 (0:0)
  Portugal –  Deutschland 3:0 (1:0)

Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2000/Gruppe A

Viertelfinale

Halbfinale

Weblinks 
 Portugal zur EM 2000 auf fussballdaten.de

Portugal
2000